Effeltrich steht für:
 Effeltrich, Gemeinde im Landkreis Forchheim, Oberfranken, Bayern
 Effeltrich (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Füttersee, Geiselwind, Unterfranken, Bayern
 Effeltrich (Wüstung, Schweinfurt), Ortswüstung auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Unterfranken, Bayern, siehe Affeltrach

Siehe auch:
 Effeltricher